

Ортак — село, Зерендинський район, Акмолинська область
 Ортак — село, Хобдинський район, Актюбинська область

Див. також 
 Ортакшил